Typ 106 oder Type 106 steht für:

 MÁVAG-Typ 106, ungarische Baureihe von Tenderlokomotiven
 Peugeot Typ 106, Automodell der Marke Peugeot
 CFmeo Type 106, Triebzug der Norwegischen Staatsbahnen, siehe Entwicklungsgeschichte der norwegischen Triebwagen #Schnelltriebzüge, Type 106 und 8